Cette page contient les pages d'homonymie de Arcand et Arcan.

Patronyme 

 Adrien Arcand (1898-1967), chef fasciste canadien ;
 Bernard Arcand (1945-2009), frère de Gabriel et de Denys, anthropologue, professeur, auteur et communicateur canadien ;
 Denys Arcand (1941-), frère de Bernard et de Gabriel, réalisateur, scénariste, acteur et producteur de films canadien ;
 Gabriel Arcand (1949-), frère de Bernard et de Denys, acteur et compositeur canadien ;
 Madeleine Arcand (1978-), animatrice de télévision et radio québécoise ;
 Michel Arcand (1949-) monteur canadien ;
 Paul Arcand (1960-), frère de Pierre, animateur de radio et journaliste canadien ;
 Pierre Arcand (1951-), frère de Paul, homme politique québécois ;
 Pierre-André Arcand (1942-), poète et artiste multidisciplinaire québécois

Pseudonyme 

 Isabelle Fortier (1973-2009), auteure québécoise.

Patronyme canadien
Patronyme québécois